Diegoaelurus ("gato de San Diego") é um gênero extinto de mamíferos da extinta subfamília Machaeroidinae dentro da extinta família Oxyaenidae. Este gênero contém atualmente apenas uma espécie Diegoaelurus vanvalkenburghae, encontrada na Formação Santiago na Califórnia. Este mamífero viveu durante o estágio Uintan do Eoceno Médio, cerca de 46,2 a 39,7 milhões de anos atrás.

Etimologia 
O nome do gênero Diegoaelurus vem em homenagem ao condado de San Diego. e do grego antigo αἴλουρος (aílouros-) 'gato'. Diegoaelurus vanvalkenburghae recebeu o nome da Dra. Blaire Van Valkenburgh em homenagem à sua pesquisa sobre mamíferos carnívoros e paleoecologia de predadores de dentes de sabre.

Filogenia 
As relações filogenéticas do gênero Diegoaelurus são mostradas no seguinte cladograma:

Creodonta
Mamíferos do Eoceno